Алексей Болдырев:
 Болдырев, Алексей Васильевич (1780—1842) — востоковед, ректор Московского университета.
 Болдырев, Алексей Гаврилович (род. 1931) — заслуженный строитель РСФСР, Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Николаева.